Göteborgs spårvägar kan syfta på;

 Göteborgs spårväg – ett spårvägssystem i Göteborg
 The Gothenburg Tramways Company Ltd – ett brittiskt företag som 1879–1899 bedrev spårvägstrafik i Göteborg
 Göteborgs spårvägar (affärsverk) – ett kommunalt affärsverk som 1900–1989 bedrev kollektivtrafik i Göteborg
 Göteborgs spårvägar (företag) – en kommunägd koncern som sedan 1990 bland annat på Västtrafiks uppdrag kör spårvagnar och bussar i Göteborg